Оскар Бонек Гарсия (род. 1984) — гондурасский футболист.
 Оскар Гарсия дель Посо (род. 1972) — испанский каноист.
 Оскар Гарсия Перес (род. 1966) — кубинский фехтовальщик.
 Оскар Гарсия Ривера (1900—1969) — пуэрто-риканский политик.
 Оскар Гарсия Хуньент (род. 1973) — испанский футболист.
 Оскар Хавьер Гарсия Бурон (род. 1979) — испанский баскетболист.